Иманоль Агиррече Аррути (; ) — испанский футболист, нападающий.

Биография 
Агиррече является воспитанником футбольного клуба «Реал Сосьедад». В сезоне 2004/05 он стал выступать за вторую команду клуба, игравшую в Сегунде B. В конце сезона забивший семь голов за дубль Агиррече дебютировал и в основном составе. Первый матч в Примере он провёл 8 мая 2005 года против «Хетафе». В следующей игре, 15 мая против «Малаги», он отметился первым забитым голом. Однако в следующие три сезона Агиррече довольно редко появлялся в основном составе, приняв участие всего в 11 матчах. В этот период он был одним из ключевых игроков дублирующего состава, а в 2007 году провёл полсезона в составе клуба «Кастельон».

В сезоне 2008/09 Агиррече наконец стал игроком основного состава «Реал Сосьедад». В 2010 году он помог клубу выиграть Сегунду и вернуться в Примеру. В сезоне 2011/12 после ухода Рауля Тамудо и постоянных проблем со здоровьем у Хосеба Льоренте Агиррече закрепился в стартовом составе. В том сезоне он с 10 забитыми голами стал вторым бомбардиром клуба после Карлоса Велы, а в следующем забил уже 14 голов и разделил с Велой звание лучшего бомбардира.

29 августа 2018 года Агиррече объявил о завершении игровой карьеры, сообщив, что он так и не смог полностью восстановиться после травмы, полученной в 2015 году.

Достижения 
 «Реал Сосьедад»
 Победитель Сегунды: 2009/10

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Кастельон»